Cyclone tropical Bob ou ouragan Bob peut désigner :
 Ouragan Bob, un ouragan de 1985 ;
 Ouragan Bob, un ouragan de 1991 qui causa pour  en dommages et fit 17 morts, amenant le retrait du nom des listes futures d'ouragans.